Каррон () — французская фамилия. Известные носители:

 Каррон, Пернель (род. 1986) — французская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Каррон дю Виллар, Шарль Жозеф Фредерик (1800-1860) — французский хирург и окулист, педагог, организатор кафедры офтальмологии в университете Рио-де-Жанейро.